Bayer může být:

 německý výraz pro obyvatele Bavorska
 Bayer – německý agrochemický a farmaceutický koncern
 Bayer 04 Leverkusen – německý fotbalový klub
 Bayer – vila v Karlových Varech

příjmení
 Alfred Bayer (1859–1916) – architekt a stavitel ve Vídni a Karlových Varech 
 August Bayer (1882–1942) – český profesor botaniky, dendrologie, fytopatologie a bakteriologie
 Edvín Bayer (1862–1927) – český botanik a muzeolog
 František Bayer (1885–1942) – český politik meziválečného období
 Franz Bayer (1853–1930) – lékař, politik, liberecký starosta
 Gottlieb Siegfried Bayer (1694–1738) – německý filolog a odborník na starověké dějiny
 Jaroslav Bayer (* 1943) – český fotbalista
 Johann Bayer (1572–1625) – německý astronom a právník
 Johann Jacob Baeyer – německý geodet
 Kajetan Bayer (1854–1930) – český lékař
 Karel Bayer – českoněmecký důlní podnikatel a politik
 Konrad Bayer (1828–1897) – šachový skladatel
 Marie Bayerová (1922–1997) – česká filozofka
 Marta Bayerová (* 1956) – česká politička
 Martin Bayer (* 1972) - slovenský sdruženář a trenér
 Pavel Ignác Bayer (1656–1733) – stavitel období baroka
 Richard Bayer (* 1969) – český hokejista
 Rudolf Bayer (* 1939) – německý emeritní profesor informatiky
 Sebastian Bayer (* 1986) – německý sportovec, atlet, skokan do dálky
 Vladimír Bayer (* 1976) – český vrah
 Zdenko Bayer, pseudonym viz Zdeněk Hůla (skladatel) (1901–1986) – hudební teoretik a skladatel

Podobná příjmení 
 Bajer
 Baier